Anne Clough – attivista britannica
April Clough – attrice statunitense
Arthur Hugh Clough – poeta britannico
Brian Clough – ex calciatore e allenatore inglese
David Marston Clough – politico statunitense
Nigel Clough – ex calciatore inglese
Zach Clough – calciatore inglese